Salamonda puede referirse a:
 El nombre común de la planta Daphne laureola.
 El nombre común de la planta Thymelaea tartonraira.
 El nombre común de la planta '''Thymelaea tinctoria.